The Monster Show — первый сборник 2005 года группы Lordi. Этот альбом был составлен из песен альбомов Get Heavy и The Monsterican Dream специально для продаж в Великобритании. Кроме музыкальных записей (только звук) он включает в себя DVD-диск с тремя видеоклипами.

Список композиций 
Музыкальные композиции:
 «Threatrical Trailer»
 «Bring It On»
 «Blood Red Sandman»
 «My Heaven Is Your Hell»
 «Would You Love a Monsterman?»
 «Devil Is a Loser»
 «Icon of Dominance»
 «The Children of the Night»
 «Shotgun Divorce»
 «Forsaken Fashion Dolls»
 «Wake the Snake»
 «Rock the Hell Outta You»

Видеоклипы:
 «Blood Red Sandman»
 «Devil Is a Loser»
 «Would You Love a Monsterman?»

Сингл 
 Blood Red Sandman

Примечания 

Альбомы Lordi
Сборники на английском языке